Die B Grupa 1971/72 war die 23. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 14. August 1971 und endete am 25. Juni 1972.

Modus 
Die 36 Mannschaften waren geografisch in zwei Gruppen eingeteilt. Sie traten an 34 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander an. Die beiden Gruppensieger stiegen in die A Grupa auf. Aus der Gruppe Nord stiegen die letzten drei Vereine ab, aus der Südgruppe die letzten zwei Teams.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1971 72
Fußballsaison 1971/72